SIAG bezeichnet:
 SIAG Industrie GmbH, Nachfolgering der SIAG Schaaf Industrie AG, mit heutigem Sitz in Leipzig
 Spitzenindustrie Aktiengesellschaft, im österreichischen St. Pölten-Viehofen, siehe Spitzen- und Bobinet- und Vorhänge-Fabrik F. Austin

SIAG